Оуайн III Лаугох (Красная рука) ап Томас (1372—1378) — принц Аберфрау и Лорды Сноудона (в изгнании, но провозглашён принцем Гвинеда и Уэльса)
 Красная рука — фольклорный персонаж, фигурирует в книге «Красная Рука, Чёрная Простыня, Зелёные Пальцы (страшные повести для бесстрашных детей)» писателя Эдуарда Успенского, собравшего детские «страшилки».